Футбольная лига в сезоне 1979/80 — 82-й сезон Футбольной лиги Англии, составлявшей на тот момент четыре высших дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Чемпионом Англии по итогам сезона в 12-й раз в своей истории стал «Ливерпуль», выигравший титул в конкурентной борьбе с «Манчестер Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Лестер Сити». Третий дивизион выиграл «Гримсби Таун», Четвёртый дивизион — «Хаддерсфилд Таун».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий дивизион

Результаты матчей

Четвёртый дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1979/80 на RSSSF.com 
 Все матчи Первого дивизиона в сезоне 1979/80 на сайте Historical-Lineups.com 
 Составы команд в сезоне 1979/80 на сайте Historical-Lineups.com 

1979
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1979 году
Спорт в Великобритании в 1980 году